In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale libanese.

Lista

Collegamenti esterni
 

 
Libano